Braida ima više značenja:
 Braida, Cuneo
 Braida, Pordenone
 Braida, Potenza
 Braida, Salerno
 Braida, Torino
 Braida, Venezia